Inge Hammarström (né en 1948), joueur professionnel de hockey sur glace suédois
Kristin Hammarström (née en 1982), footballeuse suédoise évoluant au poste de gardienne de but
Marie Hammarström (née en 1982), footballeuse suédoise évoluant au poste de milieu de terrain, sœur jumelle de Kristin Hammarström